Make a Jazz Noise Here — музичний альбом Френка Заппи. Виданий року лейблом Barking Pumpkin Records в 1991 році і перевиданий лейблом Rykodisc в 1995. Загальна тривалість композицій становить 136 хв : 44 секунд.

Список пісень

Диск 1 
 Stinkfoot — 7:39
 When Yuppies Go to Hell — 13:28
 Fire and Chains — 5:04
 Let's Make the Water Turn Black — 1:36
 Harry, You're a Beast — 0:47
 The Orange County Lumber Truck — 0:41
 Oh No — 4:43
 Theme from Lumpy Gravy — 1:11
 Eat That Question — 1:54
 Black Napkins — 6:56
 Big Swifty — 11:12
 King Kong — 13:04
 Star Wars Won't Work — 3:40

Диск 2 
 The Black Page (new age version) — 6:45
 T'Mershi Duween — 1:42
 Dupree's Paradise — 8:34
 City of Tiny Lights — 8:01
 Royal March from «L'Histoire du Soldat» — 0:59 — (Ігор Стравінський)
 Theme from the Bartok Piano Concerto #3 — 0:43 — (Бела Барток)
 Sinister Footwear 2nd mvt. — 6:39
 Stevie's Spanking — 4:25
 Alien Orifice — 4:15
 Cruisin' for Burgers — 8:27
 Advance Romance — 7:43
 Strictly Genteel — 6:36
</div>

Примітки

Посилання 
 

Альбоми Френка Заппи